est la formule brute de plusieurs isomères.
 benzofurane, numéro CAS 
 isobenzofurane, numéro CAS